Kamari (Estland), een plaats in Estland, provincie Jõgevamaa
 Kamari (Santorini), een plaats in Griekenland, op het eiland Santorini
 Kamari (Kos), een plaats in Griekenland, op het eiland Kos
 Kamari (mythologie), dochter van de weergod in de Georgische folklore

Zie ook 
 Kamari Dorsa, heuvelruggen op de planeet Venus